Prvenstvo Hrvatske u hokeju na koturaljkama (t.zv. "inline" hokej) 2009. godine je bilo prvo prvenstvo Hrvatske u tom sportu.

Igralo se turnirski od 24.5.2009. do 6.9.2009.

Finalni Plasman

Poveznice i izvori 
 Prvenstva Hrvatske u inline hokeju
 hrhokej.net, Prvenstvo Hrvatske u inline hokeju 2009., pristupljeno 8. siječnja 2009.

2009